Stenseth ist der Familienname folgender Personen:

 Ane Appelkvist Stenseth (* 1995), norwegische Skilangläuferin
 Marthea Rebne Stenseth (* 1990), norwegische Skispringerin, Trainerin und Funktionärin
 Nils Christian Stenseth (* 1949), norwegischer Biologe